

Codici 
 iyo – codice ISO 639-3 della lingua mesaka

Altro 
 Iyo – città giapponese della prefettura di Ehime.
 Iyo – antica provincia del Giappone